Stranger in a Strange Land
Ou ainda:
Stranger in a Strange Land (canção) - de Iron Maiden
Stranger in a Strange Land (Lost) - episódio

Desambiguação